McDowell County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
McDowell County (North Carolina)
McDowell County (West Virginia)